La Supertaça Cândido de Oliveira 1992 è stata la 15ª edizione di tale competizione. Si è disputata in gara di andata e ritorno tra il 16 dicembre 1992 e il 6 gennaio 1993. Si sono contrapposti il , campione di Portogallo, e il , vincitore della Taça de Portugal.

A vincere il trofeo è stato il Boavista, che ha sconfitto il Porto dopo l'edizione non ufficiale del 1979.

Tabellini

Andata

Ritorno 

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
 1992
Incontri del F.C. Porto
Competizioni sportive a Porto